Пиниван има више значења:

 Пиниван (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пиниван, Рио Пиниван (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику